John Peers e Michael Venus erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Nicolas Mahut e Fabrice Martin hanno battuto Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer con il punteggio di 6–0, 6–1.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (campioni)

  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (finale) 
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno)

Wildcard 

  Lloyd Harris /  Xavier Malisse (semifinale)

  Ruben Bemelmans /  Kimmer Coppejans (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

European Open 2021